Брянск:

Топонимы

Населённые пункты 
 Брянск — город в Российской Федерации, административный центр Брянской области.
 Брянск — городской округ в Брянской области с центром в городе Брянск.
 Брянск — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Брянск — село в Кабанском районе Бурятии.
 Брянск — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Брянск — название польского города Браньск в период его нахождения в составе Российской империи (1815—1917) и СССР (1939—1944).
 Брянск — название упразднённого в 1966 году населённого пункта в Апанасенковском районе Ставропольского края России.

Железнодорожные станции 
 Брянск-Восточный
 Брянск-Город
 Брянск-Льговский
 Брянск-Орловский
 Брянск-Ремонтный

Другое 
 «Брянск» — международный аэропорт.
 «Брянск» — российский хоккейный клуб из города Брянск.
 К-117 «Брянск» — подводная лодка проекта 667БДРМ «Дельфин».
 «Брянск» — филиал ВГТРК в Брянской области.